Jekatierina Jaszyna (ros. Екатерина Яшина; ur. 6 sierpnia 1993) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała cztery singlowe i trzydzieści trzy deblowe turnieje rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 335. miejscu w singlu (7 stycznia 2019) oraz na 133. miejscu w deblu (11 lipca 2022).

Zdobyła srebrny medal podczas Uniwersjady 2013 w rozgrywkach drużynowych, startując wraz z Anastasiją Pawluczenkową, Jeleną Wiesniną oraz Margaritą Gasparian.

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1993